Plaats in Indonesië
 Gedung Ratu (Anak Ratu Aji), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Tengah in de provincie Lampung
 Gedung Ratu (Tulang Bawang Udik), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulang Bawang Barat in de provincie Lampung